FB poate fi:
 Bulgaria Air,  codul IATA al companiei aeriene naționale din Bulgaria
 Feldbach, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Facebook, rețea de socializare din Internet
 Forchbahn, compania națională de transport feroviar a Elveției
 Wetteraukreis, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 251, notația în sistemul hexazecimal pentru echivalentul în sistemul zecimal

fb poate fi:
 Femtobarn, 1·10-15 barn (=1·10-43m2)

Legături externe 
 
  „fb” la acronymfinder.com